Balsamöl bezeichnet:

 Perubalsam
 früher vor allem ein aus dem Harz von Commiphora-Arten gewonnenes Öl (oleum balsamum)